Sachsendreieck bezeichnet:
 eine ehemalige Metropolregion in Sachsen und Sachsen-Anhalt – heute erweitert, siehe Metropolregion Mitteldeutschland
 die drei in der DDR wichtigsten Eisenbahnstrecken des heutigen Freistaats Sachsen, siehe Sächsisches Dreieck
 funktionaler räumlicher Zusammenhang der sächsischen Wirtschafts- und Gesellschaftsstruktur im Königreich Sachsen, siehe Sächsisches Dreieck (Raumgefüge)